een aflevering uit 1993 van Melrose Place
Flirting with Disaster (Beverly Hills, 90210), een aflevering uit 1996 van Beverly Hills, 90210
Flirting with Disaster (film), een film uit 1996 van David O. Russell